Franciaország
Joué-l’Abbé, település Franciaországban, Sarthe megyében
Joué-du-Bois, település Franciaországban, Orne megyében
Joué-en-Charnie, település Franciaországban, Sarthe megyében
Joué-sur-Erdre, település Franciaországban, Loire-Atlantique megyében
Joué-du-Plain, település Franciaországban, Orne megyében
Joué-lès-Tours, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében